Жозе Педро Маурао Лами Викосо () е бивш португалски автомобилен състезател, пилот от Формула 1. Има 32 старта в шампионата и една спечелена точка, като кара за екипите на Лотус и Минарди.

Източници

Резултати от Формула 1 

Лами, Педро